Benno Martiny ist der Name folgender Personen:

* Benno Martiny (Milchwirtschaftler) (1836–1923), deutscher Agronom, Verbandsfunktionär und Hochschullehrer 
 Benno Martiny (Maschinenbauer) (1871–1953), deutscher Landmaschinenbauer und Hochschullehrer